BR-Standardklasse 3MT steht für:

 BR-Standardklasse 3MT 2-6-0, eine 1’C-Schlepptenderlokomotive der British Railways
 BR-Standardklasse 3MT 2-6-2T, deren 1’C1’-Tenderlokvariante